Tazewell é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Tazewell (Illinois)
Condado de Tazewell (Virgínia)

Desambiguações de topônimos